Viatcheslav Viktorovitch Selouïanov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère d'Aleksandr Selouïanov.

Biographie 
En 2003, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Salavat Ioulaïev Oufa dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. Un an plus tard, il débute avec l'équipe première dans la Superliga.

Il remporte avec la Russie l'Universiade d'hiver 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2003-2004 || Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga ||56 ||4 ||5 ||9 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga ||45 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2005-2006 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga ||15 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga ||16 ||1 ||4 ||5 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga ||28 ||4 ||2 ||6 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Lada Togliatti || Superliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Toros Neftekamsk || Vyschaïa Liga ||49 ||10 ||10 ||20 ||122 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa || LdC|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||9 ||1 ||4 ||5 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Toros Neftekamsk || VHL || 40|| 2|| 6|| 8|| 40|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| Salavet Ioulaïev Oufa || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 46|| 2|| 6|| 8|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK Kouban || VHL|| 34|| 4|| 6|| 10|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Toros Neftekamsk || VHL|| 32|| 2|| 1|| 3|| 20|| 15|| 2|| 0|| 2|| 36
|-
| 2014-2015|| Spoutnik Nijni Taguil || VHL|| 51|| 7|| 13|| 20|| 51|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan="3"|2015-2016|| Saryarka Karaganda || VHL|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  Spoutnik Nijni Taguil || VHL|| 12|| 2|| 7|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ioujny Oural Orsk || VHL|| 13|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || DEAC || Erste Liga ||8|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Molot Prikamie Perm || VHL || 11|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Michalovce || 1. Liga Slovaque || 7|| 0|| 5|| 5|| 2|| 8|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Ertis Pavlodar || Kazakhstan || 30|| 5|| 8|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 10|| 2|| 8|| 10|| 0|| 13|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2018-2019 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 35|| 5|| 5|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Gorniak Roudny || Kazakhstan || 56|| 3|| 11|| 14|| 32|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Oufa
Naissance en décembre 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK Michalovce